

Architettura 
 Estadio Monumental David Arellano – stadio di Santiago, nel quartiere di Macul in Cile

Geografia 
 Arellano – comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Navarra

Persone 
 David Arellano (1902-1927) – calciatore cileno
 Esteban Arellano (1981) – giocatore di calcio a 5 e allenatore di calcio a 5 argentino
 Francisco Javier Arellano Félix (1969) – criminale messicano
 Guillermo Arellano (1908-1999) – calciatore cileno
 Jesús Arellano (1973) – calciatore messicano
 José Ramírez de Arellano (1705-1770) – scultore e architetto spagnolo 
 Juan de Arellano (1614-1676) – pittore spagnolo 
 Miguel Arellano (1941-2021) – cestista messicano
 Omar Arellano (1987) – calciatore messicano
 Omar Arellano Nuño (1967) – calciatore messicano
 Oswaldo López Arellano (1921-2010) – generale, politico e dittatore honduregno
 Patricio Arellano (1981) – attore, cantante e compositore argentino
 Raúl Vasquez Arellano (1935-1997) – calciatore messicano
 Sergio Arellano Stark (1921-2016) – militare cileno
 Tristan de Luna y Arellano (1519-1571) – conquistatore spagnolo